Sandy Bridge je kódové označení pro mikroarchitekturu procesorů, které vyvíjí firma Intel. Vývoj byl zahájen v roce 2005 s cílem vytvořit mikroprocesory 32nm výrobním procesem. Vývoj začal pod pracovním názvem „Gesher“ (hebrejsky most), později byl produkt přejmenován na Sandy Bridge a první procesory z této rodiny byly vydány 9. ledna 2011. Sandy Bridge na trhu nahradil starší, 45nm procesory Nehalem, a jeho nástupcem jsou 22nm procesory s kódovým označením Ivy Bridge.

Seznam procesorů Sandy Bridge

Desktopové

Mobilní

Serverové

Odkazy

Reference

Související články 
 Ivy Bridge následující mikroarchitektura
 Nehalem předchozí mikroarchitektura
 Cannonlake
 Skylake
 Broadwell
 Haswell
 Mikroprocesor
 Seznam mikroprocesorů Intelu

Externí odkazy 
 

Mikroarchitektury Intel
Procesory Intel